Сезон 2010/2011 — 19-й сезон для «Эвертона» в Премьер-лиге, 57-й подряд и 108-й всего сезон, который клуб проводил в высшем дивизионе английского футбола, 112-й сезон команды в чемпионатах Англии, а также 114-й сезон во всех соревнованиях.

Первый официальный матч команда провела 14 августа 2010 года против «Блэкберн Роверс», последний — 22 мая 2011 года против «Челси».

По итогам сезона «Эвертон» занял седьмое место в чемпионате Англии, в Кубке Лиги дошёл до 3 раунда, а в Кубке Англии — до 5 раунда. Таким образом, второй сезон подряд клуб не сумел пробиться в еврокубки.

Форма 
 Поставщик формы:  Le Coq Sportif
 Титульный спонсор:  Chang Beer

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Премьер-лига

Кубок Лиги

Кубок Англии

Трансферы

Лето 2010

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Зима 2010/2011

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига

Общая статистика

Награды

Внутриклубные

Ежегодные награды, вручаемые по итогам сезона

Примечания

Ссылки 
 Статистика клуба в АПЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Информация о сезоне на сайте Everton Results 

2010/2011
Эвертон
Футбол в Англии в сезоне 2010/2011